Туль () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Является центром двух кантонов Туль-Нор (к северу от города) и Туль-Сюд (к югу от города).

География 
Туль расположен в 55 км к юго-западу от Меца и в 22 км к западу от Нанси. Соседние коммуны: Фонтенуа-сюр-Мозель на северо-востоке, Гондревиль на востоке, Доммартен-ле-Туль и Вилле-ле-Сек на юго-востоке, Шодне-сюр-Мозель на юге, Домжермен и Шолуа-Менийо на юго-западе, Экрув на западе, Панье-деррьер-Барин и Брюле на северо-западе.

Туль стоит на Мозеле во впадине, ограниченной с запада берегом Мозеля, а с востока — берегом Мааса, называемой Кот-де-Туль (), по которой также названа марка местных вин Côtes-de-toul (AOC).

История 
Туль возник как древнеримская колония под названием Tullum Leucorum. В Средние века Туль стал значительной крепостью. Ещё в 612 году здесь разворачивалось одно из важных сражений между королём Бургундии Теодорихом II и королём Австразии Теодебертом II. Позже был центром епископства Тульского, потом вошёл в состав Франции в составе Трёх Епископств. В последний же раз Туль использовался как крепость в Первой мировой войне и был взят германской армией 9 сентября 1914 года.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 15 693 человека.

Достопримечательности 

Наиболее впечатляющими достопримечательностями Туля остаются неплохо сохранившиеся развалины крепостных стен. Заслуживает внимания готический кафедральный собор Святого Этьенна, а также коллегиум Святого Гангульта с замечательным готическим клуатром (крытым внутренним двориком). Существовавший в городе монастырь не сохранился, за исключением винных подвалов. Многие жилые дома в старом городе, строившиеся для священнослужителей, сохранили старинные орнаменты.

В 30 км от Туля находятся остатки римской крепости с большим амфитеатром и жертвенником Аполлона.

Известные уроженцы 
Туль — родина французского адмирала Анри Готье де Риньи, под командованием которого, в 1827 году, французская эскадра вместе с российской и английской разгромили турецко-египетский флот в бухте Наварин, Греция. Эта победа способствовала освобождению Греции от турецкого порабощения.

В Туле родились композитор Жан-Батист Нотр и маршал Наполеона Лоран Де Гувион Сен—Сир.

Ссылки 

 Официальный сайт города
 Информационно-туристический центр
 Национальный институт статистики

 

Города Франции
Коммуны департамента Мёрт и Мозель
Супрефектуры Франции